Das 1. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 26. Juni bis zum 3. Juli 1955 im Ostseebad Zinnowitz statt.

An dem erstmals international ausgetragenen Turnier der SV Wismut nahmen neben den Spitzenspielern der DDR einige polnische Spieler sowie der Mannheimer Werner Helmrich teil, der das Einzel und das Herrendoppel mit dem (Ost-)Berliner Gerhard Strache gewinnen konnte.
Der im Einzelfinale unterlegene DDR-Meister Karl-Heinz Sturm gewann das Gemischte Doppel an der Seite der Hennigsdorferin Irmgard Jacke. Das Dameneinzel gewann die (Ost-)Berlinerin Inge Wild gegen die polnische Vizemeisterin Zuzanna Ryczkówna. Im Halbfinale hatte Wild die DDR-Meisterin Eva Mannschatz ausgeschaltet, die dafür mit der Hallenserin Inge Herrmann das Damendoppel gewann.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Neues Deutschland, Ausgaben vom 28. Juni bis 3. Juli 1955
 Berliner Zeitung, Ausgaben vom 26. Juni bis 5. Juli 1955,
jeweils verfügbar bei zefys.staatsbibliothek-berlin.de

1955
Tennisturnier 1955
Tennisturnier in Zinnowitz